ZMA steht für:
 Zoölogisch Museum Amsterdam, ehemaliges Naturkundemuseum in den Niederlanden
 Sawod Malolitraschnych Awtomobilei (international abgekürzt als ZMA), ein russischer Automobilhersteller, heute Teil von Sollers (Unternehmen)

zma steht für:
 Manda (Australien) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Marranj, einer australischen Sprache am Daly River im Norden des australischen Northern Territory

Abkürzung